Etxarren, concejo situé dans la commune d'Arakil en Navarre (Espagne).
 Echarren de Guirguillano (Etxarren en basque), concejo situé dans la commune de Guirguillano en Navarre (Espagne).